Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Ethiopië. IJsland heeft geen ambassade in Ethiopië.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Ethiopië
IJslandse